DIN 975 er udgået og erstattet af DIN 976-1 og DIN976-2
DIN 975 er en DIN standard for en Gevindstang.

Kilde  

https://bolte.dk/gevindstaenger

DIN-standarder